

Géographie

Algérie 
 Sidi Ali, ville algérienne

Maroc 
 Sidi Ali, commune rurale dans une aire de nomadisme de la province d'Errachidia (région de Meknès-Tafilalet)
 Sidi Ali, eau minérale issue de la source de Sidi Ali Chérif, dans la province de Khémisset (région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër) 
 Sidi Ali Ben Hamdouche, commune rurale de la province d'El Jadida (région de Doukkala-Abda), ayant pour chef-lieu une petite ville du même nom
 Lac Aguelmame Sidi Ali, lac de la province d'Ifrane (région de Meknès-Tafilalet), au cœur du Moyen Atlas

Tunisie 
 Sidi Ali Ben Aoun, ville du centre
 Sidi Ali El Mekki, cap proche de la ville de Ghar El Melh, située dans le nord de la Tunisie

Patronyme 
 Sidi Ali Ben Ziyad, saint et jurisconsulte tunisien d'origine persane